Trichomesiini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Trichomesiini (Lacordaire, 1869)
 Gênero Trichomesia (Pascoe, 1859)

Referências

Cerambycinae
Trichomesiini